GWD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gwadar (Pakistan)
 gwd – codice ISO 639-3 della lingua gawwada